una delle parti che compongono le natiche
Chiappa, quartiere della Spezia
Chiappa, frazione di Isola d'Asti
Chiappa, frazione di San Bartolomeo al Mare
Chiappa, frazione di Valbrevenna
Punta Chiappa, promontorio della Liguria

Persone
Imelda Chiappa, ciclista italiana
Roberto Chiappa, ciclista italiano